Csapó ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Csapó (1950–2022), ungarischer Wasserballspieler
 Gabriella Csapó-Fekete (* 1954), ungarische Volleyballspielerin
 Géza Csapó (* 1950), ungarischer Kanute
 Károly Csapó (* 1952), ungarischer Fußballspieler